Freixes, plural de freixe, plantes amb flor dins la família oleàcia 
 Clot dels Freixes, partida del municipi de Tremp (Pallars Jussà)
 Daniel Freixes i Melero (Barcelona, 1946), arquitecte català 
 Fidel Freixes Folch (Llobera, 1951), ciclista
 Josep Maria Freixes i Cavallé (Valls, 1927 - 2004), empresari i industrial català
 Maria Antònia Freixes i Jover (Barcelona, 1915 - Naucalpan, Mèxic, 2006), administrativa i bibliotecària catalana